Das Wort Herøya bezeichnet:
 eine norwegische Halbinsel in der Provinz Telemark, siehe Herøya (Telemark)
 eine norwegische Insel in der Provinz Møre og Romsdal, siehe Herøya (Møre og Romsdal)